PLC – komputer o ograniczonej funkcjonalności, używany do sterowania maszyn
 PLC – zbiór technik umożliwiających transmisję danych przez sieć elektroenergetyczną
 PLC – partia polityczna w Nikaragui